Лас Таонас има више значења:

 Лас Таонас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Таонас (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Таонас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику